Kanton Millau-Est, een kanton van het Franse departement Aveyron
Kanton Millau-Ouest, een kanton van het Franse departement Aveyron